Il singolare del torneo di tennis Copa Colsanitas 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Patricia Wartusch che ha battuto in finale Tathiana Garbin 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Sylvia Plischke (quarti di finale)
 Fabiola Zuluaga (secondo turno)
 Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Ángeles Montolio (secondo turno)

 Emmanuelle Gagliardi (primo turno)
 Paola Suárez (quarti di finale)
 Ol'ga Barabanščikova (quarti di finale)
 Rita Grande (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 2000